Гібриди ссавців — результат міжвидових або міжпородних взаємодій ссавців, внаслідок яких утворюються окремі особини або цілі популяції з гібридними генотипами та морфологією. Міжвидові гібриди, як і загалом приплід внаслідок порушення механізмів ізоляції, називають бастардами.

Хоча поняття гібридів поширюється на будь-який результат схрещувань генетично відмінних особин, поняття звичайно поширюють тільки на міжпопуляційні взаємодії, як правило — взаємодії близьких видів.
Найчастіше мова йде про схрещування між видами одного роду чи навіть підроду або надвиду.

Штучна гібридизація 
Найвідомішими гібридами є покручі між різними формами одомашнених тварин.
прикладами є:
 серед унгулят: мул, зеброїд, зубробізон та ін.
 серед хижих: тхонорик, лігр та ін.

У теріології гібридизація в умовах неволі нерідко використовується як тест на видовість того чи іншого таксона. Цей напрямок отримав назву експериментальної гібридизації і є частиною комплексного таксономічного аналізу тих чи інших систематичних груп. Особливо широко експериментальна гібридизація використовувалася при вивченні таксономічної неоднорідності полівок (гризуни роду Microtus з родини Arvicolidae).

Гібридизація між аловидами 
Одним з найпоширеніших варіантів гібридизації у природі є формування зон гібридизації на стиках ареалів аловидів.

Найчастіше це трапляється внаслідок зрушень меж видових ареалів. Природними факторами таких зрушень є глобальні зміни клімату і природної зональності, останніми роками пусковими механізмами таких зрушень стають антропогенні зміни довкілля, у тому числі й створені людиною екокоридори (наприклад, канали, лісосмуги, рілля).

В межах східноєвропейської фауни гібридизація описана для низки аловидових пар, у тому числі:

 в роді сарна (Capreolus) — між сарною європейською та сарною азійською в місцях штучного вселення одного виду в ареал іншого (переважно в міжріччі Дону й Волги),
 в роді ховрах (Spermophilus) — між більшістю пар видів, зокрема в межах території України між ховрахом європейським і ховрахом подільським в межиріччі Прута й Дністра,
 в роді полівка (Microtus) — між полівкою європейською і полівкою алтайською в зоні стику їхніх ареалів у верхів'ях Волги й Оки;
 в роді мустела (Mustela) — між тхором лісовим і тхором степовим в зоні розселення останнього в ареалі першого на всьому проміжку між Доном і Карпатами, а також між тхором лісовим та норкою європейською на Поліссі;
 в роді нічниця (Myotis) — між нічницею великою і нічницею гостровухою в зоні перекривання їхніх ареалів у Закарпатті й на Буковині.

В усіх подібних випадках гібридизація розглядається як порушення просторової ізоляції близьких видів, які до того мали статус географічних вікаріатів і не формували зон симпатрії.

Спонтанна гібридизація 
Якщо між видами зберігається достатньо високий рівень репродуктивної ізоляції, то гібридизація проявляється тільки у формі випадкових міжвидових шлюбів. Такий варіант гібридизації має назву «спонтанна гібридизація». Спонтанна гібридизація виникає незакономірно, часто в порушених природних умовах або в штучних умовах, звичайно в ситуації, коли має місце брак шлюбних партнерів. Таким шляхом, зокрема, формуються гібриди між вовком і псом, що характерно й для популяцій вовка на півдні України.

Спонтанна гібридизація відома для багатьох видів котових, зокрема:
 Самці сервалів можуть злучатися із звичайними домашніми кішками, даючи гібриди.
 Відомі також гібриди сервалів з каракалами — сервікали і каравали.
 Описано всі варіанти гібридизації (комбінації видів і статей) [[Гібриди великих кішок |між видами роду Panthera]]

Див. також 
Статті про гібриди або з розділами про гібридизацію:
 гібриди великих кішок (рід Panthera)
 вовк рудий — ймовірний гібрид вовка й койота (рід Canis)
  кідус — гібрид куни й соболя (рід Martes)
  Норка європейська: розділ «гібриди» (рід Mustela)
 міжвидові гібриди ведмедів (рід Ursus)
  Бізон американський: про бізонобиків (помісі з биком) та зубробізонів (помісі з зубром)
 мул — гібрид коня й віслюка (рід Equus)
Ослюк
 Дельфінові — про міжродові гібриди, у тому числі про «Косаткодельфіна»
 Канадські метиси
 Іванов Ілля Іванович (біолог) — дослідник і експериментатор з гібридами (у тому числі людини з мавпами)
 Гібриди птахів
 Міжвидова вагітність

Джерела 
 Загороднюк І. Міжвидова гібридизація і фактори її формування на прикладі теріофауни Східної Європи // Біологічні студії / 2011 Том 5 / N 2. — С. 173—210.
 Hybrid Mammals 

Гібриди ссавців
Види-двійники ссавців
Концепції виду
Нетаксономічні_групи_ссавців